Hauptstrasse 17 ist der Name folgender Straßen:

 Hauptstrasse 17 in der Schweiz

Hauptstraße 17 ist die Adresse folgender denkmalgeschützter Gebäude:
 Hauptstraße 17 in Bermbach, Hessen; siehe Liste der Kulturdenkmäler in Waldems
 Hauptstraße 17 in Odenhausen (Lahn), Hessen; siehe Liste der Kulturdenkmäler in Lollar
 Hauptstraße 17 in Oppenrod, Hessen; siehe Liste der Kulturdenkmäler in Buseck
 Hauptstraße 17 (Schopp), Rheinland-Pfalz
 Hauptstraße 17 in Schwalbach, Hessen; siehe Liste der Kulturdenkmäler in Schöffengrund
 Hauptstraße 17 in Stockhausen, Hessen; siehe Liste der Kulturdenkmäler in Grünberg (Hessen)